Ericsson eller Ericson kan syfta på:

 Ericsson – svenskt efternamn samt personer med namnet, se Eriksson
  Ericson (adelsätt) – en utgången adelsätt

Kända personer med namnet Ericsson 
 Nils Ericson (ingenjör) (1802-1870), ingenjör, kanal- och järnvägsbyggare, bror till John Ericsson, avbildad med staty framför Stockholms centralstation
 John Ericsson (1803-1889), ingenjör, uppfinnare och konstruktör av skeppet USS Monitor, bror till Nils Ericson, avbildad med staty på Kungsportsavenyen i Göteborg
 Lars Magnus Ericsson (1846-1926), uppfinnare och grundare av Telefonaktiebolaget L M Ericsson.

Företag 
 Ericsson – en av världens största tillverkare av utrustning för att bygga nätverk för mobil kommunikation
 Handelsaktiebolaget J.D. Ericson & Co. – ett företag i Göteborg

Svenska efternamn